Зажигай, ребята () — фильм режиссёра Крэйга Болотина, снятый в 1999 году в США.

Сюжет 
Шестеро школьников закрываются в школе, взяв в заложники офицера полиции, перед этим ранив его. Их требования странные — они не просят денег, а пытаются привлечь к себе внимание и продемонстрировать всем невозможность условий обучения.

В ролях 
 Ашер Рэймонд
 Форест Уитакер
 Розарио Доусон
 Роберт Ричард
 Джадд Нельсон
 Фредро Старр
 Сара Гилберт
 Клифтон Коллинз мл.
 Глинн Тёрмен
Вик Полизос
 Ванесса Уильямс

Критика 
Фильм получил отрицательные и смешанные обзоры от критиков. На сайте Metacritic общий рейтинг фильма составляет 43 из 100 на основе 27 профессиональных обзоров., а на Rotten Tomatoes соответствующий рейтинг — 38 %. Роджер Эрбер указывает, что «проблема в том, что фильм слишком предсказуем — настолько предсказуем, что сюжет просто не может захватывать.» В то же время рейтинг пользователей на том же Rotten Tomatoes составляет 75 % на основе 6 тысяч обзоров.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке